|-
| 122101 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122102 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122103 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122104 - ||  || 30 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122105 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122106 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122107 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122108 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122109 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122110 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122111 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122112 - ||  || 1 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122113 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122114 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122115 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122116 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122117 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122118 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122119 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122120 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122121 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122122 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122123 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122124 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122125 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122126 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122127 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122128 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122129 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122130 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122131 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122132 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122133 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122134 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122135 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122136 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122137 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122138 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122139 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122140 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122141 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122142 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122143 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122144 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122145 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122146 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122147 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122148 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122149 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122150 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122151 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122152 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122153 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122154 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122155 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122156 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122157 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122158 - ||  || 4 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122159 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122160 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122161 - ||  || 13 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122162 - ||  || 26 mai 2000 ||  || 
|-
| 122163 - ||  || 27 mai 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122164 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122165 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122166 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122167 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122168 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122169 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122170 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122171 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122172 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122173 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122174 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122175 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122176 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122177 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122178 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122179 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122180 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122181 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122182 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122183 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122184 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122185 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122186 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122187 - ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122188 - ||  || 26 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122189 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122190 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122191 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122192 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122193 - ||  || 2 iunie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122194 - ||  || 1 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122195 - ||  || 4 iunie 2000 || Farpoint || 
|-
| 122196 - ||  || 6 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122197 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122198 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122199 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122200 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-